Ву́лиця Акаде́міка Кіпріа́нова — назва вулиць у місті Київ.

 Вулиця Академіка Кіпріанова — вулиця у Святошинському районі, житловий масив Микільська Борщагівка.
 Вулиця Академіка Кіпріанова — зникла вулиця, існувала у Залізничному районі, житловий масив Першотравневий.

Вулиці, названі на честь людей